Bataille de Caldiero (1796), le , une défaite des forces de la Première République sous le commandement de Napoléon Bonaparte par un corps autrichien commandé par Josef Alvinczy von Borberek
 Bataille de Caldiero (1805), le , entre les troupes françaises d'André Masséna et les troupes autrichiennes de l'archiduc Charles-Louis d'Autriche-Teschen
 Bataille de Caldiero (1809), du 27 au  entre les forces autrichiennes de l'archiduc Jean-Baptiste d'Autriche et les forces italo-française d'Eugène de Beauharnais
 , le , entre l'armée autrichienne de Johann von Hiller et l'armée française d'Eugène de Beauharnais.

Homonymie de batailles